

Économie 
 Le tolar (code SIT) était l'unité monétaire de la Slovénie, de 1991 à 2006.

Patronyme 
 Stéphane Tolar (1984- ) est un joueur français de volley-ball.

Toponyme 
 Tolar est une ville située dans le Texas, aux États-Unis.

Voir aussi
Taulard